Die TFF 1. Lig 2020/21 war die 58. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 11. September 2020 mit dem 1. Spieltag und endete am 26. Mai 2021 mit den Relegationsspielen zwischen dem Dritt- bis Sechstplatzierten. Mit der Entscheidung der TFF vom 29. Juli 2020 durften die Absteiger aus der Vorsaison: Adanaspor, Eskişehirspor und Ankaraspor an der Spielzeit 2020/21 teilnehmen.

Teilnehmer 
Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbliebenen 15 Mannschaften, die drei Aufsteiger aus der drittklassigen TFF 2. Lig Bandırmaspor, Samsunspor und Tuzlaspor hinzugekommen.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Play-offs 
Halbfinale

 Hinspiele: 17./18. Mai 2021
 Rückspiele: 22. Mai 2021

|}

Finale

Die Meistermannschaft von Adana Demirspor 
Es sind alle Spieler aufgelistet, die mindestens ein Spiel absolvierten oder einmal auf der Ersatzbank saßen.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse seit 2001 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse von 1963 bis 2001 auf tff.org (türkisch)

Einzelnachweise 

2020/21
Fußballsaison 2020/21